Araújo do Norte foi um cantor e compositor de música popular brasileira. Casou se com 16 anos e em 1954 foi para Mogi das Cruzes, foi quando começou o programa de Luiz Gonzaga em São Paulo. 

Sua estreia como músico foi em uma apresentação na rádio metropolitana Paulista no ano de 1956. Em 1963 lançou seu primeiro disco no estúdio 7, começou sua carreira em um programa de auditório aos domingos junto com outros artistas da época. No dia 23/10/1964, o Mestre Araujo do Norte chegou a Brasília para trabalhar seu novo disco em divulgação a rádio Nacional de Brasília. Formou o Trio Asa Branca em 1967. Já fez shows na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Brasília e São Paulo. Teve mais de vinte músicas gravadas por diferentes artistas. Participou do primeiro disco do Trio Siridó com a composição "Saudade da Bahia".  

Araujo do Norte faleceu de insuficiência cardíaca no dia 19/11/2020 após três meses internado.

A família de seu Araujo do Norte espera que ele não seja esquecido!

Discografia 
Brasília No Baião
Araújo do Norte
Boiadeiro do Norte
A Mala!!!!

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco